

Cinema
 Blessing – film del 1994 diretto da Paul Zehrer

Geografia
 Blessing – centro abitato del Texas
 Blessing – unincorporated community della Virginia
 Blessing – insediamento sull'isola di Saint Croix nelle Isole Vergini americane

Onomastica

 Blessing – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Latif Blessing (1996) – calciatore ghanese
 Mario Blessing (1992) – cestista tedesco